Freie Wähler Brandenburg steht für:

Parteien:
 Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler, deutsche Kleinstpartei mit Sitz im Landtag von Brandenburg
 eine Landesvereinigung der Kleinpartei Freien Wähler, siehe Freie Wähler (Partei)#Brandenburg
 Freie Wähler Deutschland (FWD), ehemalige deutsche Kleinstpartei in Brandenburg und Berlin
 Zusammen für Brandenburg: Freie Wähler, Listenvereinigung zweier Kleinstparteien in Brandenburg (2009)

Wählergruppen:
 Freie Wählergemeinschaft Die Nationalen (1991–1997), rechtsextreme Wählergemeinschaft in Berlin und Brandenburg
 BürgerBündnis freier Wähler, Wählergemeinschaft in Brandenburg (ab 1993)
 einen ehemaligen Landesverband des Bundesverbands der Freien Wähler (bis 2009), siehe Bundesverband der Freien Wähler#Brandenburg
 freie Wählergemeinschaften in Brandenburg im Allgemeinen, siehe Wählergruppe

Siehe auch:

 Freie Wähler (Begriffsklärung)